Маргаритка:

 Маргаритка () — род растений семейства Астровые.
 Маргаритка — героиня книги «Приключения Незнайки и его друзей».
 Маргаритки (фильм)

См. также 
 Маргарита (значения)